Аколада — може означати:
 Аколада (музика) — дужка (пряма або фігурна), що з'єднує кілька нотних рядків
 Аколада — церемонія, яка раніше була у вжитку під час прийому до лицарського ордену; форма вітання в сучасному етикеті